Garça peut désigner :
 Garça, municipalité brésilienne de l'État de São Paulo ;
 Garça (1967-), de son vrai nom Edson Rodrigues, footballeur brésilien.